Экстрадиция:

 Экстрадиция — в юриспруденции — передача одним государством другому (по запросу последнего) лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, либо осужденного преступника.
 «Экстрадиция» — остросюжетный польский телесериал 1995—1999 годов.